Алекса́ндр Васи́льевич Харито́нов:
 Харитонов, Александр Васильевич (1932—1993) — советский художник.
 Харитонов, Александр Васильевич (1927—2001) — советский кинооператор.